Chris Mooney ist der Name folgender Personen:

* Chris Mooney (Basketballspieler) (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chris Mooney (Journalist) (* 1977), US-amerikanischer Journalist
 Chris Mooney (Schriftsteller), US-amerikanischer Schriftsteller